Alupei ist der Familienname folgender Personen.
 Angela Alupei (* 1972), rumänische Ruderin
 Dorin Alupei (* 1973), rumänischer Ruderer